Gradište (Kutjevo), een plaats in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
 Gradište (Vukovar-Srijem), een plaats in de Kroatische provincie Vukovar-Srijem